Romney puede referirse a:

Localidades 
 Romney, una ciudad del estado de Virginia Occidental, en Estados Unidos.

Apellido 
 George Romney (1907-1995), empresario y político estadounidense, gobernador de Míchigan entre 1963 y 1969.
 George Romney (1734-1802), pintor británico.
 Mitt Romney (n. 1947), empresario y político estadounidense, hijo del político George Romney.

Otros 
 Romney, raza de oveja.